Andreas Nicolai, latinisering av Anders Nilsson, har flera hetat, däribland:
 Andreas Nordenhielm (1633–1694), svensk professor, rektor för Uppsala universitet
 Anders Nicolai Tornensis (omkr 1625 – 1705), svensk präst i Övertorneå
 Andreas Nicolai Bothniensis (Burman) (1590–1653), svensk präst och riksdagsman
 Andreas Nicolai (kyrkoherde i Piteå) (död 1600), svensk kyrkoman och riksdagsman
 Andreas Nicolai Dalekarlus (död 1614), svensk kyrkoman och riksdagsman
 Andreas Nicolai Arctman (död 1681), svensk kyrkoman och riksdagsman

Se även
 Anders Nilsson